Horváth Gergely (1950), a Magyar Turizmus Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese, a Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF) Operatív Testületének tagja, főiskolai tanár (ELTE - Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék)
Horváth Gergely (1975–2011) testépítő, tanár, erőemelő, amerikai focista, CrossFit-versenyző
Horváth Gergely (1975) gerelyhajító-bajnok 
Horváth Gergely (1972) szerkesztő-műsorvezető, író
Horváth Gergely (1980) szinkronszínész, a soproni ImproSzínház alapítója (névváltozás után: Horváth-Töreki Gergely)
Horváth Gergely (1982) színész, rendező
Horváth Gergely (1986?) vörösiszap-katasztrófa érdemjeles tűzoltó százados, iparbiztonsági főfelügyelő

Hasonló nevűek
Gradeczi Horváth Gergely (néhol: Gradeczi Horváth (Stansith) Gergely, 1558–1597) szepességi nagybirtokos a felső-magyarországi evangélikusok egyik vezéregyénisége, fordító
Horváth Z. Gergely (eredeti neve: Horváth Zoltán, 1940.) Balázs Béla-díjas magyar filmrendező
Horváth Gergely Domonkos (1962) gépészmérnök, mérnök-közgazdász, vállalati menedzser
Horváth Gergely Krisztián (1974) szociológus, tanszékvezető, egyetemi docens (ELTE TáTK Szociológiai Intézet)
Horváth Gergely Csaba (1980) szociológus, koordinátor; 2011 szeptemberétől helyettes vezető a Nemzeti Drog Fókuszpontnál
--